Anthony Luzzatto Gardner, voormalig Amerikaans ambassadeur
Anthony Derek Gardner, Brits voetballer